Кэди — фамилия:

 Кэди, Джон (1866—1933) — американский гольфист.
 Кэди, Эмма (1854—1933) — американская художница.

См. также 
 Кэдди
 Кэддис
 Кэдиган
 Кединг